1989 – rok
 1989 – piąty album studyjny amerykańskiej piosenkarki Taylor Swift
 1989 – film w reżyserii Michała Bielewskiego